FZO steht für:
 Bristol Filton Airport (IATA-Code), britischer Flughafen

FzO steht für:
 Feldzeugoffizier (österreichisch)

Abkürzung